Le Fresne puede referirse a: 

 Le Fresne, comuna francesa situada en Eure.
 Le Fresne, comuna francesa situada en Marne.